Amandinea — рід лишайників родини Каліцієві (Caliciaceae). Назва вперше опублікована 1993 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 81 вид роду Amandinea:

Примітки

Джерела 
 Scheidegger, C. 1993. A revision of the European saxicolous species of the genus Buellia De Not. and formerly included genera. The Lichenologist. 25(4):315-364 — P.341

Роди грибів
Каліцієві
Лишайники